Maria Rovira (coreògrafa) (n. 1963), ballarina i coreògrafa catalana de dansa contemporània
 Maria Rovira i Duran (n. s. XX), sindicalista agrària catalana
 Maria Rovira i Lastra, més coneguda com a Oye Sherman (n. 1990), humorista, escriptora i guionista catalana
 Maria Rovira i Torrens (n. 1988), psicòloga i política catalana